est une avenue de Saint-Pétersbourg.
 Prospekt Slavy, est une station du métro de Saint-Pétersbourg, nommée en référence à l'avenue éponyme.
 , est une gare ferroviaire de Saint-Pétersbourg.